Cancello (San Felice a Cancello), een plaats (frazione) in de Italiaanse gemeente San Felice a Cancello
 Cancello e Arnone, een Italiaanse gemeente
 San Felice a Cancello, een Italiaanse gemeente